Чемпионат Туркменистана по футболу 2015 () — 23-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Игры прошли в 4 круга. Чемпионский титул досрочно завоевал «Алтын Асыр» (Ашхабад). Призовые — второе и третье — места заняли «Балкан» (Балканабад) и «Ашхабад».

Список участников 
В чемпионате Туркменистана 2015 года, как и в прошлом сезоне, участвовали 10 команд. 4 команды представляли Ашхабад — «Алтын Асыр», «Ашхабад», МТТУ и «Хазына». «Балкан» из Балканабада и «Шагадам» из Туркменбашы представляли Балканский велаят, «Мерв» и «Энергетик» представляли Марыйский велаят, по одной команде — «Ахал» и «Дашогуз», выставили Ахалский и Дашогузский велаят. По сравнению с сезоном-2014, высшую лигу покинули «Багтыярлык-Лебап» и «Талып спорты», на их место пришли «Хазына» и «Энергетик». Чемпионский титул защищал ашхабадский «Алтын Асыр». Сезон начался 6 марта 2015 года и закончился 22 декабря 2015 года. В 2015 году соревнования проводились в 4 круга (36 туров, сыграно 180 матчей, забито 526 голов).

Лучшие бомбардиры 
 данные по состоянию на конец чемпионата

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Туркменистана  на сайте ФИФА
  Чемпионат Туркменистана на сайте SOCCERWAY

2015
Туркмения
Спорт в Туркменистане в 2015 году
Футбол в Азии в 2015 году